Megatron puede referirse a:
 Megatron, personaje de la franquicia Transformers.
 Calvin Johnson, Exjugador de la NFL.
 Megatron, motor de coches de automovilismo.
 Megatrón, efecto producido con anhídrido carbónico típico de discotecas.
 «Megatron», canción de la rapera trinitense Nicki Minaj.